Moorcroft ist der Familienname folgender Personen:

 David Moorcroft (* 1953), britischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Judy Moorcroft (1933–1991), britische Kostümbildnerin
 William Moorcroft (1767–1825), britischer Forschungsreisender der East India Company

Moorcroft ist der Name folgender Orte:

 Moorcroft (Dumfries and Galloway), Siedlung in Schottland, Vereinigtes Königreich
 Moorcroft (Monmouthshire), Weiler in Wales, Vereinigtes Königreich
 Moorcroft (North Yorkshire), Siedlung in England, Vereinigtes Königreich
 Moorcroft (Wyoming), Siedlung in den Vereinigten Staaten